Sesklo (dorp), dorp in Griekenland
 Sesklo (archeologische vindplaats), vindplaats bij het griekse dorp
 Sesklocultuur, archeologische cultuur vernoemd naar het griekse dorp